Kiernozia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kiernozia, une gmina rurale du powiat de Łowicz
 Kiernozia, village et siège de la gmina ci-dessus